Linensi – abitanti di La Línea de la Concepción
Linensi – abitanti di Lins